Алексе́й Никола́евич Лео́нтьев (, Москва, Российская империя — , Москва, РСФСР, СССР) — советский , ,  и организатор науки. Занимался проблемами общей психологии (эволюционное развитие психики; память, внимание, личность и др.) и методологией психологического исследования. Доктор педагогических наук (1940), действительный член АПН РСФСР (1950), первый декан факультета психологии Московского государственного университета. Лауреат медали К. Д. Ушинского (1953), Ленинской премии (1963), Ломоносовской премии I степени (1976), почётный доктор Парижского и Будапештского университетов. Почётный член Венгерской АН.

Ученик и редактор работ Л. С. Выготского, один из лидеров Харьковской психологической школы, создатель теории деятельности.

Биография 
Родился в семье мещан Леонтьевых 5 февраля. Окончив Первое реальное училище (точнее, «единую трудовую школу»), поступил на факультет общественных наук МГУ, который окончил в 1924 году. Среди его учителей того времени: Г. И. Челпанов и Г. Г. Шпет. По окончании университета был оставлен при Психологическом институте для подготовки к профессорской деятельности, на это время пришлось смещение с поста директора основателя Института Г. И. Челпанова. По приводимым А. А. Леонтьевым воспоминаниям отца, сам Челпанов, принявший Леонтьева в «аспирантуру», посоветовал ему оставаться там после этой смены. Среди коллег Леонтьева в Институте в этот период: Н. А. Бернштейн, А. Р. Лурия, в соавторстве с которым было выполнено несколько ранних исследований, П. П. Блонский, позднее — Л. С. Выготский.

С 1925 года А. Н. Леонтьев работал под руководством Выготского над культурно-исторической теорией, конкретнее — над проблемами культурного развития памяти. Отражающая эти исследования книга «Развитие памяти: Экспериментальное исследование высших психологических функций» издана в 1931 году.
 С конца 1931 года — заведующий отделом в секторе психологии Украинской психоневрологической академии (до 1932 года — Украинский психоневрологический институт) в Харькове.
 1933—1938 годы — заведующий кафедрой Харьковского педагогического института.
 С 1941 года — на правах сотрудника Института психологии — профессор МГУ (с декабря 1941 г. в эвакуации в Ашхабаде).
 1943 год — заведовал научной частью в восстановительном госпитале (с. Коуровка, Свердловская область), с конца 1943 г. — в Москве.
 1947 год — кандидат на вступление в ВКП(б), член-корреспондент АПН РСФСР.
 1948 год — член ВКП(б) (с 1952 года — КПСС).
 1950 год — действительный член АПН РСФСР (с 1968 года — АПН СССР). Академик-секретарь Отделения психологии (1950—1957), вице-президент академии (1959—1961).
 С 1951 года — заведующий кафедрой психологии философского факультета МГУ.
 1966 год — основывает факультет психологии МГУ и руководит им более 12 лет. На здании факультета размещена мемориальная доска.
 В 1976 году открыта лаборатория психологии восприятия, которая действует и по сей день.
 21 января 1979 года — умер в Москве. Похоронен на Кунцевском кладбище.

Семья 
 Сын — психолог, лингвист А. А. Леонтьев.
 Внук — психолог Д. А. Леонтьев.

Научная деятельность 

Научный вклад А. Н. Леонтьева связан с программой построения культурно-исторической психологии, которая стала сквозной темой его научного творчества. Первые этапы научной биографии связаны с исследованиями по демонстрации принципов этого подхода на материале памяти и волевой регуляции. При этом с 1930-х годов его версия решения поставленных Л. С. Выготским задач оформилась как относительно самостоятельное направление — общепсихологическая теория деятельности.

Леонтьев известен как экспериментатор и теоретик, работавший в широком круге проблем — от восстановления движений, педагогики и зоопсихологии до проблем формирования личности и философских аспектов психологии.

Докторская диссертация 1940 года была посвящена развитию психики в филогенезе (книга «Проблемы развития психики»). А. Н. Леонтьев предложил свою классификацию стадий этого развития (элементарная сенсорная психика, перцептивная психика и стадия интеллекта) и обосновал критерии анализа психики и сознания.

Харьковская психологическая группа под его руководством известна плеядой исследований детского развития, игры, саморегуляции на основе анализа становления психических процессов ребёнка как субъекта деятельности.

С 1960-х годов А. Н. Леонтьев обращается к проблеме личности, обобщив свои идеи в монографии 1975 года «Деятельность. Сознание. Личность». В это же десятилетие он активно занимается проблемами восприятия. В частности, Леонтьев обосновывал систему категорий для анализа сознания: чувственная ткань, предметное значение и личностный смысл. Среди его учеников, разрабатывающих проблемы личности и сознания: А. Г. Асмолов, В. Ф. Петренко, Ф. Е. Василюк, Ю. Б. Гиппенрейтер, Б. М. Величковский, В. В. Столин, С. Б. Новосёлова, Б. С. Братусь и др.

Критики обсуждают тот факт, что Леонтьев участвовал в типичных для своего времени дискуссиях об идеологических основаниях советской психологии. При его активном участии прошёл ряд психологических дискуссий, в которых отстаивалась точка зрения, что психика формируется в основном внешними факторами. В своих работах, в том числе в программной книге «Деятельность, сознание, личность» (1975), учёный декларировал тезис: «В современном мире психология выполняет идеологическую функцию и служит классовым интересам; не считаться с этим невозможно».

В 1950 году на «Павловской» сессии двух академий Б. М. Теплов упрекнул в том числе и А. Н. Леонтьева в том, что «…нельзя найти достаточно последовательной и развернутой работы по перестройке психологии на основе учения Павлова»:В книге А. Н. Леонтьева «Очерк развития психики» (1947), посвящённой развитию психики от её возникновения у низших животных до сознания человека социалистического общества, имя Павлова упоминается лишь два раза, и притом по частным поводам. Хотя по сути некоторые из идей А. Н. Леонтьева ведут своё начало от Павлова, но об этом в данной книге ни слова не говорится, так как раздел, посвящённый учению Павлова, имевшийся в докторской диссертации автора (защищена в 1941 г.), не попал в книгу, о которой идёт речь, хотя она излагает эту диссертацию.

Основные работы 
 Развитие памяти: Экспериментальное исследование высших психологических функций. — М.-Л.: Государственное учебно-педагогическое издательство, 1931.
 Восстановление движения. — М., 1945 (в соавт. с А. В. Запорожцем)
 К вопросу о сознательности учения, 1947.
 Психологические вопросы сознательности учения idem // Известия АПН РСФСР. — М., 1947. — Вып. 7.
 Очерк развития психики. — М., 1947
 Анализ системного строения восприятия: Сообщение V: О механизме звуковысотного анализа слуховых раздражителей // Доклады АПН РСФСР, 1958, № 3, с. 43—48 (совм. с О. В. Овчинниковой).
 Психологическое развитие ребёнка в дошкольном возрасте // Вопросы психологии ребёнка дошкольного возраста. — М.-Л., 1948
 Ощущение, восприятие и внимание детей младшего школьного возраста // Очерки психологии детей (мл. шк. возраст). — М., 1950
 Умственное развитие ребёнка. — М., 1950
 Проблемы развития психики. — М., 1959; 4-е изд. 1981 (Предисловие, оглавление, комментарии)
 О формировании способностей // Вопросы психологии, 1960, № 1, с. 7—17.
 Биологическое и социальное в психике человека // Вопросы психологии, 1960, № 6, с. 23—38.
 Психология человека и технический прогресс. — М., 1962 (в соавт.)
 Потребности, мотивы и эмоции. — М., 1973
 Деятельность. Сознание. Личность (idem). — М., 1977
 Воля, 1978
 Категория деятельности в современной психологии // Вопросы психологии, 1979, № 3
 Избранные психологические произведения (idem — Оглавление, От составителей, Введение, Аннотация & Комментарии: т. 1, т. 2), 1983; В 2-х т. Том 1 и 2.
 Проблема деятельности в истории советской психологии // Вопросы психологии, 1986, № 4
 Дискуссия о проблемах деятельности // Деятельностный подход в психологии: проблемы и перспективы. — М., 1990 (соавт.).
 Лекции по общей психологии, 2000
 In English: Alexei Leont’ev archive @ marxists.org.uk: Activity, Consciousness, and Personality, 1978 & Activity and Consciousness, 1977

Примечания

Литература 
 
 А. Н. Леонтьев и современная психология: Сборник статей памяти А. Н. Леонтьева. — М.: МГУ, 1983
 К 90-летию со дня рождения А. Н. Леонтьева // Вестник Московского университета. Сер.14. Психология, 1993, № 2.
 Традиции и перспективы деятельностного подхода в психологии. Школа А. Н. Леонтьева. М.: Смысл, 1999.
 Зинченко В. П. (2002). «Да, очень противоречивая фигура…». Интервью с В. П. Зинченко 19 ноября 2002 года.
 Журнал практического психолога 2003, № 1-2 @ www.anleontiev.smysl.ru/
 А. А. Леонтьев. Жизненный и творческий путь А. Н. Леонтьева
 Грэхем Л. Раздел книги «Естествознание, философия и науки о человеческом поведении в Советском Союзе», посвящённый А. Н. Леонтьеву
 Леонтьев А. А., Леонтьев Д. А., Соколова Е. Е. А. Н. Леонтьев: деятельность, сознание, личность. М., 2005.
 Семёнов И. Н. Вклад А. Н. Леонтьева в развитие психологии мышления, инженерной психологии и эргономики // Вестник Московского университета. Сер. 14: Психология. 2018.

Ссылки 
 Биография А. Н. Леонтьева на сайте 1 сентября
 Биография А. Н. Леонтьева на сайте Психологи МГУ
 «Он обладал даром видеть всеобщее в единичном» / Интервью С. Л. Новосёловой. — 22 апреля 2002 года.

 Летопись Московского университета
 Статья в «Российской педагогической энциклопедии»
 Ордена
 Леонтьев // Философский словарь
 Список печатных работ А. Н. Леонтьева
 Архивные видеоматериалы А. А. Леонтьева. Жизненный и творческий путь А. Н. Леонтьева. Доклад на конференции 28.05.2003 (требуется регистрация вКонтакте)

Алексей Николаевич
Персонологи
Деканы факультета психологии МГУ
Академики АПН РСФСР
Академики АПН СССР
Марксисты
Члены КПСС
Почётные доктора Парижского университета
Почётные доктора Будапештского университета
Почётные члены Венгерской академии наук
Преподаватели философского факультета МГУ
Авторы энциклопедий и словарей
Похороненные на Кунцевском кладбище